Чёрный Бугор — топонимы в России.

 Чёрный Бугор — посёлок в Володарском районе Астраханской области, входит в состав Большемогойского сельсовета.
 Чёрный Бугор — горная вершина, Верхнеуральский район, Челябинская область. 53.940420, 59.210795
 Чёрный Бугор — городской округ Карпинск, Северный управленческий округ, Свердловская область 59,4902353, 59,2546322
 Чёрный бугор — достопримечательность в Алупке, городской округ Ялта, Республика Крым.